Весенний кубок Петрограда по футболу 1915 стал VIII из проводимых Петроградской футбол-лигой (ПФЛ) первенств города в начале футбольного сезона.

Победителем и обладателем кубка «Спорта» впервые стал клуб «Коломяги».

Организация и проведение турнира 

Второй сезон подряд розыгрыш кубка был дифференцирован в зависимости от статуса участников — всего на пяти соревновательных уровнях участвовали 32 команды 15 клубов. 

В главном турнире первых команд классов «А» и «Б» (I группа) выступили 11 клубов

Ход турнира 
Турнир стартовал 3 мая и проходил по олимпийской системе; в случае ничьей в основное время назначалось дополнительное (2 тайма по 15 минут), продолжавшееся, при необходимости, и далее до первого забитого гола.

Реорганизация турнира делала его все более престижным и интересным — в полуфинал вышли клубы «большой четверки», и их матчи получились захватывающими. «Коломяги» долго отыгрывали пропущенный от «Меркура» в самом начале гол (не сумев реализовать пенальти) и преуспели только в середине второго тайма. За пять минут до конца теперь уже коломяжцы вышли вперёд, но «Меркур» мгновенно отыгрался. В дополнительное время команды ещё раз обменялись точными ударами, и в продолжившейся игре «до гола» все решил удар Петра Филиппова на 143 минуте матча. Практически полностью обновлённый по сравнению с осенним чемпионским составом «Спорт», играя вдесятером ввиду неявки одного из футболистов, тем не менее удачно начал встречу с «Унитасом» и вёл в начале второго тайма 2:0, но случившееся удаление одного из ветеранов команды Бодрова и сомнительный пенальти в самом конце встречи принесли победу соперникам. В финале очередное дерби соседей было обоюдоострым, и в нём преуспели «Коломяги», завоевавшие первый в истории титул.

Турнирная сетка

Матчи

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Минорные турниры

Класс «В» (II группа) 
«Любители» 7:2 «Гладиатор» 

«Победа» (3 участника)

Младшие команды 

 II команды I группы (классов «А» и «Б»): «Спорт»II 2:1 «Триумф»II
 II и III команды II группы (класса «В»): «Любители»II +:- «Гладиатор»III
 III и IV команды I группы (классов «А» и «Б»): «Меркур»III +:- «Путиловский»IV

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Периодика 

 
 
 
 
 

Футбольные соревнования в Санкт-Петербурге
1915 год в Санкт-Петербурге